Крејгсвил има више значења:
 Крејгсвил (Западна Вирџинија)
 Крејгсвил (Вирџинија)